Javier Fernández (1981-), judoca espanyol;
 Javier Fernández Abruñedo (Sada, la Corunya, 1996), futbolista gallec
 Javier Fernández Aguado (1961), doctor en Economia, escriptor i expert en management
 Javier Fernández Fernández (1948), polític espanyol del PSOE
 Javier Fernández Franco (1965-), periodista i narrador esportiu colombià.;
 Javier Fernández López (1991-), patinador artístic sobre gel espanyol;
 Javier Fernández Sánchez (1971-), editor i escriptor espanyol;
 Javier Fernández Quesada (1955-1977), estudiant espanyol, víctima de la Guàrdia Civil;
 Javier Fernández Gutiérrez (1958-), director artístic de cinema; 
 Francisco Javier Fernández González (1961-), polític espanyol, exconseller de Medi Ambient de Cantàbria;
 Francisco Javier Paquillo Fernández (1977-), atleta andalús, especialista en marxa;
 Xavier Fernàndez i Fernàndez (1968-), jugador de bàsquet català;
 Javi Fernández (1997-), futbolista del Real Oviedo.
 Javier Fernández-Lasquetty Blanc (1966), polític espanyol del Partit Popular